Sokolov, Sokolow, Sokoloff eller liknande stavningar kan syfta på:

 5414 Sokolov - en asteroid i huvudbältet

Geografi
 Sokolov (distrikt) – ett distrikt i Tjeckien
 Sokolov (ort i Tjeckien) – en stad i Tjeckien

Personer
 Grigorij Sokolov (f. 1950), pianist
 Julie Sokolow (f. 1987), musiker
 Marla Sokoloff (f. 1980), skådespelerska
 Nahum Sokolov (1859-1936), politiker och författare